Herrgottskirche oder Herrgottskapelle steht für:
 Herrgottskirche (Wohnplatz), Wohnplatz der Kernstadt Creglingen, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Herrgottskirche (Creglingen)
 Herrgottskapelle (Dattenhausen)
 Herrgottskapelle (Weisingen)